Kuklacz – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym w miejscowości Siekierczyna. Ma dwa wierzchołki oddzielone od siebie doliną potoku Lasówka (dopływ Słomki). W dolinie tej, oddzielającej dwa wierzchołki Kuklacza znajdują się zabudowania osiedla Potoki. Na niektórych mapach tylko wierzchołek zachodni jest opisany jako Kuklacz. Wierzchołek ten sąsiaduje z Golcowem, od którego oddzielony jest doliną potoku Słomka.

Obydwa wzniesienia Kuklacza są częściowo zalesione, wschodnie bardziej, ale znajdują się na nim polany, a w niektórych miejscach pola uprawne Siekierczyny wrzynają się w ich stoki niemal pod sam wierzchołek. Pomiędzy zachodnim wierzchołkiem Kuklacza a Golcowem prowadzi droga z Limanowej do Łukowicy.

Przez grzbiet Kuklacza prowadzi znakowany szlak turystyczny.

Piesze szlaki turystyczne 
  – zielony z Limanowej przez Jabłoniec, Kuklacz, Łyżkę, Pępówkę do Łukowicy.

Przypisy 

Szczyty Beskidu Wyspowego